Натуральне число 2074
 2074 рік до нашої ери
 2074 рік нашої ери